Canal 12 puede referirse a:

Argentina 
 Canal 12 de la ciudad de Córdoba.
 Canal 12 de Trenque Lauquen.
 Canal 12 de Posadas (Misiones).

El Salvador 
 Canal 12 de San Salvador.

España 
 Canal 12 de Madrid.
 Canal 12 de El Viso del Alcor, Sevilla.

Honduras 
 Canal 12 de Honduras.

Nicaragua 
 Nicavisión de Managua.

Programas 
 Canal 12 Un programa de Canal 13 (Chile).

Canales de televisión por número